Vest-Agder je okrug u južnoj Norveškoj.

Zemljopis
Graniči s okruzima Rogaland na sjeveru i Aust-Agderom na istoku. Središte okruga je grad Kristiansand.

Stanovništvo
Vest-Agder je 14 po broju stanovnika okrug u Norveškoj, prema podacima iz 2008. godine u njemu živi 166.976 stanovnika, dok je gustoća naseljenosti 24 stan./km²

Općine 
Vest-Agder je podjeljen na 15 općine:

Izvor

Vanjske poveznice
Službena stranica Rogaland

Ostali projekti

Okruzi u Norveškoj